Pieter van Akerlaken (1792-1862), lid en voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Pieter van Akerlaken (1796-1844), burgemeester